Владимир Александрович Дышинский () — советский войсковой разведчик в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (20.12.1943). Гвардии лейтенант (24.01.1944).

Биография 
Родился 1 марта 1923 года в городе Любим (ныне в Любимском районе Ярославской области) в рабочей семье.

С 1926 года проживал с семьёй в Алапаевске, с 1934 года — в Перми. В 1934—1940 годах учился в средней школе (ныне гимназия № 11 имени С. П. Дягилева), по окончании которой поступил на факультет чёрных металлов Уральского индустриального института (ныне — Уральский федеральный университет).

В ноябре 1941 года студент 2-го курса Дышинский был призван в РККА в Свердловске и отправлен на службу в 1271-ю строительную рабочую колонну в городе Каменск-Уральский. В марте 1942 года зачислен в школу младших командиров, из которой был направлен в Таллинское пехотное училище, эвакуированное в Тюмень. В сентябре того же года недоучившихся курсантов училища спешно отправили на фронт. С октября 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в Сталинградской битве, был ранен. После излечения был переведён в разведроту и назначен помощником командира взвода разведроты 50-й отдельной стрелковой бригады . Участвовал в Курской битве, освобождении Украинской ССР. на фронте 23 августа 1943 года получил первое офицерское звания младшего лейтенанта. К осени 1943 года гвардии младший лейтенант Владимир Дышинский командовал взводом разведки 96-й гвардейской отдельной разведроты 92-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии Степного фронта. 

Отличился во время битвы за Днепр. В ночь с 29 на 30 сентября 1943 года разведгруппа Дышинского переправилась через Днепр в районе села Дериевка Онуфриевского района Кировоградской области Украинской ССР и бесшумно заняла плацдарм, уничтожив пулемётчиков противника. Действия группы способствовали успешной переправе основных сил. Продолжая выполнение задачи, группа прошла в тыл противника и захватила ценного «языка», а затем доставила его в штаб. Впоследствии в ходе боёв на плацдарме группа Дышинского неоднократно ходила во вражеский тыл. Так, 16 октября Дышинский устроил засаду и захватил немецкого мотоциклиста. Ночью того же дня он захватил ещё одного «языка».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года за «образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками» гвардии младший лейтенант Владимир Александрович Дышинский был удостоен звания Героя Советского Союза. Однако Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» ставший уже лейтенантом Владимир Дышинский получить не успел.

В декабре 1943 года вступил в ВКП(б).

20-22 февраля 1944 года он, будучи командиром разведвзвода, участвовал в знаменитом рейде в глубокий немецкий тыл с целью спасения от взрыва немцами плотины Криворожской электростанции в ходе Никопольско-Криворожской наступательной операции. Отряд в 150 человек под командованием подполковника А. Н. Шурупова незаметно пересек линию фронта под прикрытием пурги, за ночь прошёл 18 километров. Разведчики Дышинского захватили пленного, давшие ценные показания об обороне плотины, а в ходе решающий атаки 22 февраля первыми ворвались на плотину и перебили всех находившихся на ней солдат врага. В этом бою он погиб. Подрыв плотины был предотвращён.

Изначально был похоронен в Кривом Роге на «Мемориальном кладбище». В феврале-мае 2012 года могила перенесена с разрушенного в июне 2010 года при аварии на шахте имени Орджоникидзе «Мемориального кладбища» на памятный комплекс «На линии огня».

Награды 
 медаль «Золотая Звезда» (20 декабря 1943);
 Орден Ленина (20 декабря 1943);
 Орден Отечественной войны 1-й степени (16 февраля 1944);
 Орден Красной Звезды (16 февраля 1943);
 медаль «За оборону Сталинграда».

Память 
 Именем названа улица в Кривом Роге;
 Именем названа улица в Свердловском районе Перми;
 Памятная доска на здании гимназии № 11 имени С. П. Дягилева в Перми, установленная 8 мая 1974 года. Автор Ю. Ф. Якубенко.

Примечания

Источники 
 
 Герои огненных лет. — 3-е изд. — Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1985.
 Фокин Е. Хроника рядового разведчика. — : Центрполиграф, 2007.

Ссылки 
 
 Могила Героя Советского Союза В. А. Дышинского.
 Дышинский Владимир Александрович.

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Разведчики Великой Отечественной войны
Участники Сталинградской битвы
Участники Курской битвы
Участники битвы за Днепр
Члены ВКП(б)
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Кривом Роге
Перезахороненные
Участники Никопольско-Криворожской операции